Robin Byron Lopez (ur. 1 kwietnia 1988 w North Hollywood) – amerykański koszykarz, grający na pozycji środkowego. Obecnie zawodnik Cleveland Cavaliers.

Życiorys 
Jego bratem bliźniakiem jest center zespołu Milwaukee Bucks – Brook Lopez. 

Wybrany z numerem 15 w drafcie NBA 2008 przez Phoenix Suns.

W 2006 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich McDonald’s All-American, został też zaliczony do III składu Parade All-American.

W lipcu 2015 roku podpisał kontrakt z New York Knicks.

22 czerwca 2016 w ramach wymiany trafił do Chicago Bulls.

12 lipca 2019 zawarł umowę z Milwaukee Bucks.

22 listopada 2020 zawarł umowę z Washington Wizards. 6 sierpnia 2021 dołączył do Orlando Magic. 8 lipca 2022 podpisał kontrakt z Cleveland Cavaliers.

Osiągnięcia 
Stan na 12 sierpnia 2021, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik rozgrywek Sweet 16 turnieju NCAA (2008)
 Zaliczony do:
 I składu defensywnego Pac-10 (2008)
 składu All-Pac-10 Honorable Mention (2008)

 Inne
 Członek USA Select Team (2008)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na nba.com 

Amerykańscy koszykarze
Bliźnięta
Koszykarze Portland Trail Blazers
Koszykarze Phoenix Suns
Koszykarze New Orleans Hornets
Koszykarze New York Knicks
Koszykarze Chicago Bulls
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze Stanford Cardinals
Koszykarze Washington Wizards
Koszykarze Orlando Magic
Koszykarze Milwaukee Bucks
Urodzeni w 1988